Jessin ist der Name folgender Orte:
 Jessin (Grimmen), Ortsteil der Stadt Grimmen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern

Jessin ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Jessin (1793–1874), deutscher evangelischer Theologe
 Alexei Jurjewitsch Jessin (* 1987), russischer Eisschnellläufer
 Michail Wiktorowitsch Jessin (* 1968), russischer Skispringer
 Oleg Alexejewitsch Jessin (1904–1979), russischer Chemiker, Physikochemiker, Metallurg und Hochschullehrer